Graskruid (sneltramhalte), een halte in de Rotterdamse wijk Ommoord
 Grassenfamilie, een plantenfamilie

Zie ook 
 Gras (term)